Влади́мир Никола́евич Медве́дев:
 Медведев, Владимир Николаевич (род. 1944) — российский писатель, журналист, редактор. 
 Медведев, Владимир Николаевич (род. 1971) — российский футболист.